

Toponymes 
 Beugnon est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Le Beugnon est une commune française, située dans le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-Charentes.